Харачи — село в Унцукульском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Харачи как единственный населённый пункт в его составе.

Центр сельсовета с 1921. года.

География 
Село расположено на р. Аварское Койсу (бассейн р. Сулак), в 23 км к юго-востоку от районного центра, села Унцукуль.

Население

Примечания

Литература 
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1966.
 Дагестанская АССР: Административно-территориальное деление. — Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 1980.

Населённые пункты Унцукульского района
Муниципальные образования Унцукульского района
Сельские поселения Дагестана